De DFB-Pokal 1976/77 was de 33e editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 29 juli 1977 en de finale werd gespeeld op 15 april 1978. Er deden 128 teams mee aan de voetbalbeker. In totaal werden er 137 wedstrijden gespeeld. FC Köln won de finale tegen Hertha Berlin in 2e wedstrijd met 1-0. In de finale waren totaal 89,000 toeschouwers in 2 wedstrijden en de wedstrijd werd gefloten door Rudolf Frickel (1e) en Klaus Ohmsen (2e). De wedstrijd is gespeeld in Niedersachsenstadion bij Hannover.

Eerste ronde

Terugwedstrijden

Tweede ronde

Terugwedstrijden

Derde ronde

8ste finale

Terugwedstrijd

Kwart finale

Halve finale

Finale 

1e wedstrijd :

2e wedstrijd :

DFB-Pokal naar seizoen
Duits competitievoetbal 1971/72